Anouar el-Sadate (1918-1981), homme d'État égyptien.
 Jihane el-Sadate, née Raouf, (1933-2021), universitaire égyptienne, veuve de l'ancien président Anouar el-Sadate.

Bateau 
 Anouar el Sadate